Dorico  è un aggettivo che si riferisce a 
Dori, una delle stirpi dell'antica Grecia. 

Da questo termine derivano diversi significati:
Ordine dorico: uno degli ordini architettonici classici
Modo dorico: uno dei modi musicali greci, utilizzato anche in epoche successive
Dialetto dorico: uno dei dialetti del greco antico
Scultura dorica: una delle correnti principali della scultura greca arcaica

Per estensione, è anche usato come sinonimo di anconetano.

Altri progetti